Samsung SGH-E888 — чотиридіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Siemens SL75 ESCADA
 Siemens SL75
 LG S5200
 Samsung SGH-X810
 Siemens SG75

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung
 Пошук на сайті Samsung 
 http://www.samsung.com/search/search.asp?qt=E888&la=en&col=wu+ws+download&tabpage=1&radio=1&select=0&x=11&y=11 

E